Contea di Crockett o Crockett County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Crockett (Tennessee)
 Contea di Crockett (Texas)